

Стшеґово — гміна в Млавському повіті Мазовецького воєводства
 Стшеґово — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Стшеґово — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства